The Beast Must Die est un roman de Cecil Day-Lewis publié, sous le pseudonyme de Nicholas Blake, en 1938 et adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1969 sous le titre Que la bête meure.
 The Beast Must Die est le titre original du film britannique Le Mystère de la bête humaine, réalisé par Paul Annett en 1974.